У́лица Во́лгина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Академика Волгина — улица в Москве.
 Улица Волгина — улица в Самаре.

Украина 
 Улица Волгина — улица в Донецке.